Freedom in lingua inglese significa libertà.

Anime 
 Freedom – anime OAV prodotto dal 2006 al 2008

Cinema 
 Freedom – film di Scott Hicks del 1982
 Freedom – film di Sharunas Bartas del 2000

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Freedom – census-designated place della Contea di Santa Cruz, California
 Freedom – città della Contea di Waldo, Maine
 Freedom – township della Contea di Washtenaw, Michigan
 Freedom – città della Contea di Carroll, New Hampshire
 Freedom – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Freedom – città della Contea di Woods, Oklahoma
 Freedom – borough della Contea di Beaver, Pennsylvania
 Freedom – township della Contea di Adams, Pennsylvania
 Freedom – township della Contea di Blair, Pennsylvania
 Freedom – comune della Contea di Forest, Wisconsin
 Freedom – comune della Contea di Outagamie, Wisconsin
 Freedom – città della Contea di Sauk, Wisconsin

 Zambia
 Freedom – comune della Provincia Meridionale

Letteratura 
 Libertà (Freedom) – romanzo di Jonathan Franzen del 2010

Musica 
 Freedom – gruppo musicale britannico
 Freedom – album dei Freedom del 1970
 Freedom – singolo degli Wham! del 1984, dall'album Make It Big
 Freedom – album di Carlos Santana del 1987
 Freedom – album di Neil Young del 1989
 Freedom! '90 – singolo di George Michael del 1990, dall'album Listen Without Prejudice Vol. 1
 Freedom! '96 – singolo di Robbie Williams del 1996, reinterpretazione del brano Freedom '90 di George Michael
 Freedom – album di Paul Anka del 1991
 Freedom – album di Yothu Yindi del 1993
 Freedom – singolo dei Rage Against the Machine del 1994, dall'album Rage Against the Machine
 Freedom (Theme from Panther) – singolo di artisti vari del 1995, contenuto nella colonna sonora del film Panther
 Freedom – album di Sheena Easton del 2000
 Freedom – album di Melissa Ferrick del 2000
 Freedom – singolo degli Erasure del 2000, dall'album Loveboat
 Freedom – canzone di Paul McCartney del 2001
 Freedom – album di Chester Knight del 2001
 Freedom – album di Akon del 2008
 Freedom – album di Busi Mhlongo del 2003
 Freedom – singolo delle Sugababes del 2011
 Freedom – album di Rebecca Ferguson del 2013
 Freedom – EP dei Crossfaith del 2017
 Freedom – singolo di Jimi Hendrix
 Freedom – singolo di Alice Cooper
 Freedom – singolo di Nicki Minaj
 Freedom – singolo di Pharrell Williams del 2015
 Freedom – singolo di Beyoncé
 Freedom – singolo di Zucchero Fornaciari del 2019
 Freedom – singolo di Kygo e Zak Abel del 2020
 Freedom – EP di Justin Bieber del 2021
 Freedom – album dei Journey del 2022

Televisione 
 Freedom – serie televisiva statunitense in onda nel 2000
 Freedom - Oltre il confine – programma televisivo italiano in onda dal 2018

Altro 
 Freedom – periodico britannico di politica 
 One World Trade Center (o Freedom Tower) – grattacielo a New York
 Stazione spaziale Freedom – progetto della NASA

Pagine correlate 
Classe Freedom
Libertà (disambigua)